Harry Wilson peut désigner :
 Harry Wilson (1997-), joueur de football gallois ;
 Harry Wilson (1999-), joueur de rugby à XV australien.